Sikhanyiso Dlamini (Mbabane, 1 de septiembre de 1987) es princesa del Reino de Suazilandia. Es una de los más de 30 hijos del actual rey Mswati III. 

Heredera de un reino africano, Sikhanyiso fue educada en el Reino Unido en una escuela mixta privada y continuó estudiando arte dramático en la Universidad de Biola en Estados Unidos. En 2012 Sikhanyiso se graduó de la Universidad de Sídney con una Maestría en Comunicación Digital. 

A pesar de ser princesa de Suazilandia, Sikhanyiso fue reconocida por desconsiderar la cultura tribal de su país y poseer un perfil occidental. Asimismo, grabó dos canciones de estudio: Abeze Kim (Con M'du y el príncipe Lindani) y Hail Your Majesty (dedicada a su padre). También participó en el sencillo Can't Hold You Back de The Ymr Experience.

La Fundación Imbali es una institución privada abierta por Sikhanyiso  en abril de 2014 y se centra en la salud, la educación y la espiritualidad así como dirigir un concurso de belleza internacional. Además, la Asociación de Sordos de Suazilandia tiene el patrocinio de Sikhanyiso.

Ancestros 

Alumnado de la Universidad de Sídney
Personas de Mbabane
Princesas
Príncipes herederos
Mujeres suazis del siglo XXI
Políticas de Suazilandia